Roman Teodor Janta-Połczyński (1849–1916) – działacz polityczny i gospodarczy
 Roman Mieczysław Janta-Połczyński (1891–1984) – dyplomata i przyrodnik